El término "La Catedral" puede designar a:

 La Catedral (prisión), antigua cárcel donde fue recluido el narcotraficante Pablo Escobar.
 La Catedral (obra musical), obra maestra del guitarrista y compositor Agustín Pío Barrios hecha entre 1921 y 1939.
 La catedral (Auguste Rodin), escultura de Auguste Rodin concebida en 1908.
 La catedral (novela), novela de César Mallorquí escrita en el año 2000.
 La catedral (roque), denominado a uno de los Roques de García que componen el parque nacional del Teide.